Um padrão é um objeto original utilizado para fazer cópias, ou um conjunto de objetos que repetem-se em um design decorativo ou em outras disciplinas. Também é definido como a coisa mais genérica possível.

Padrão

Padronização - normalização (ISO)
Ou ainda:
Padrão (Descobrimentos)
Padrões (selos)
Formato Standard
Normalidade (comportamento)

Pessoas
Ana Padrão
Ana Paula Padrão

Localidades

Padrões (concelho)

Desambiguação